Дымова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Дымова, Евдокия Васильевна (1922—2009) — передовик советского сельского хозяйства, доярка, Герой Социалистического Труда (1976).
 Дымова, Лорина (настоящее имя Лорина Евгеньевна Никольская; род. 1939) — российская поэтесса и переводчица.